Антонис Самаракис (, Афины, 16 августа 1919 г. — Пилос, 8 августа 2003 г.) — греческий писатель.

Биография 
Антонис Самаракис родился в Афинах в 1919 году и окончил юридический факультет Афинского университета. По окончании университета работал в министерстве труда, но с началом диктатуры генерала Метаксаса [1936] года, поддал в отставку. Вернулся в министерство в 1945 г. и продолжил там работу до 1963 г.
Во время нацистской оккупации участвовал в греческом Сопротивлении. В 1944 г. был арестован нацистами и приговорен к смертной казни, но ему удалось бежать.

Участвовал также в Сопротивлении против греческой диктатуры 1967—1974 гг.

Работал экспертом Международной организации труда ООН во многих странах мира, и в 1989 году провозглашен Послом доброй воли UNICEF (Список Послов доброй воли ЮНИСЕФ).

Его первое появление в литературе состоялось в 1954 г., после издания сборника рассказов «Требуется надежда» Правда в начале 30-х годов были изданы его первые стихотворения.

Самаракис пожалуй переведен на иностранные языки более, чем любой другой современный греческий писатель.
Его произведения переведены более чем на 30 языков.

В его трудах постоянно присутствует беспокойство за будущее современного общества.
Антонис Самаракис умер в 2003 году.

Согласно завещанию его тело было передано Афинскому университету для анатомирования студентами Медицинского факультета.

Романы 
 Знак опасности 1959 г.
 Ошибка 1965 г.
 Во имя 1998 г.

Сборники рассказов 
 Требуется надежда, 1954 г.
 Отказываюсь, 1961 г.
 Паспорт, 1973 г.
 Противостояние, 1992 г.
 Автобиография, 1996 г.
 Контора идей, 2000 г.

Награды и премии 
Кроме множества национальных призов и наград Самаракис был удостоен:
 Большого Приза Полицейского романа — Франция, 1996 г. за роман «Ошибка».
 EUROPALIA, 1982 г .
 Крест Рыцаря Искусств, 1995 г.
 Государственный Литературный Приз Франции, 1995 г.

Примечания

Ссылки 
 Ιστοσελίδα της Unicef αφιερωμένη στον Α. Σαμαράκη

Писатели Греции